Een noodkerk (bij zowel katholieken als protestanten)
Een kapel (gebouw) in een afgelegen deel van een katholieke parochie, die niet de status heeft van parochiekerk, doch waarin vanuit de parochiekerk - die voor de omwonenden van de hulpkerk slecht bereikbaar is - missen worden opgedragen.
 Een bijkerk (katholiek) ook wel nevenkerk of filiaalkerk. Betreft een 'filiaal' van een hoofdkerk.